ASB Classic 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2011 является 26-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 3 по 8 января 2011 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мария Шарапова (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Грета Арн во второй раз в карьере и впервые за 43 месяца побеждает на одиночном соревновании ассоциации.
 Янина Викмайер впервые за 18 месяцев проигрывает одиночный финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Среботник и Пешке завоёвывают свой третий совместный титул: для Кветы эта победа становится 17-й на соревновнованиях ассоциации, а для Катарины — 24-й.

См. также 
 ASB Classic
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Heineken Open 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 Сетки турнира на сайте WTA 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2011 года
2011